Чжан Децзян () — китайський політик. Він служив головою Постійного комітету 12-го Національного народного конгресу, приблизно еквівалентом спікера парламенту в інших країнах у період з 2013 по 2018 роки.

Біографія 
Чжан народився в Тайяні, Ляонін і отримав вищу освіту в Університеті Яньбянь де він закінчив корейську. З серпня 1978 року навчався в університеті ім. Кім Ір Сена в Північній Кореї та закінчив його з дипломом економіста. У політику прийшов під час правління президента Джаці Сьоміна, спочатку був начальником партії Цзіліня, а з 1998 року — головою Хеганга. У листопаді 2002 року йому було надано звання керівника партії в провінції Гуандун. 14 березня 2013 року вступив на посаду президента ПК Національного народного з'їзду.

Китайські комуністи